

Cinema 
Baby Doll – film del 1916 diretto da Will Louis
Baby Doll - La bambola viva (Baby Doll) – film del 1956 diretto da Elia Kazan

Musica 
 Baby Doll – cantante serba
 Baby Doll – singolo di Pat Green del 2005
 Baby Doll – singolo delle Girlicious del 2008, dall'album Girlicious
 Baby Doll – singolo dei Top Cats del 2012
 Baby Doll – singolo di Kanika Kapoor del 2014

Personaggi 
Baby Doll – personaggio della serie animata di Batman

Altro 
Baby-doll – indumento femminile da notte